UA steht für:

 1960 UA, jetzt (2061) Anza, ein Asteroid des Amor-Typs
 1963 UA, jetzt (2059) Baboquivari, ein Asteroid des Amor-Typs
 UA (Sängerin), eine japanische Sängerin

UA steht als Abkürzung für:

 Arnstadt Hauptbahnhof nach DS 100
 Kasachstan und Kirgisistan nach dem ICAO-Code
 Übergangsbogenanfang in Eisenbahn-Lageplänen
 Ukraine, als ISO-Ländercode
 Under Armour, ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Unit of Account, die interne Rechnungseinheit der Afrikanischen Entwicklungsbank
 United Airlines, eine US-amerikanische Linienfluggesellschaft, Hauptsitz in Chicago nach dem IATA-Code
 United America, eine Rappergemeinschaft
 United Artists, ein Filmunternehmen
 Universal Audio, ein US-amerikanischer Hersteller von Audiotechnik und -Software
 University Alliance, ein britischer Hochschulverband
 Unmanned Aircraft, dt.: Unbemanntes Luftfahrzeug
 Unteroffizieranwärter, eine Laufbahnbezeichnung bei der Bundeswehr
 Uraufführung, die erste öffentliche Aufführung eines Musikstückes oder Bühnenwerkes
 Urgent Action, eiliger Appell durch Amnesty International an zuständige Instanzen im Falle einer Menschenrechtsverletzung 
 Urteilsausfertigung, eine Urkunde als Verkörperung einer Gerichtsentscheidung, siehe Urteil (Recht)
 User Agent, ein Programm, mit dem ein Netzwerkdienst genutzt werden kann

Kfz-Kennzeichen:
 Indien: Uttarakhand
 Norwegen: Nordfjordeid in der Provinz Vestland

Universitäten:
 Universidad Alicante
 University of Akron
 University of Alabama
 University of Alaska
 Universität Antwerpen
 University of Arizona
 University of Arkansas

U A steht für:

 SM U A, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U A (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

Ua steht für:

 Ua (Gott), der Name eines polynesischen Gottes des Regens
 Ua (Waffe), eine Keule von den Osterinseln
 Ua (Gattung), ein ausgestorbener Vertreter der Giraffenartigen aus der Verwandtschaft des Okapi

.ua steht für:
 .ua, länderspezifische Top-Level-Domain der Ukraine

u. a. steht für:

 und andere (vgl. et al.)
 unter anderem
 ü. A. in m. ü. A. Meter über Adria (Adriatisches Meer)

Abkürzung